Mietz ist der Familienname folgender Personen:

 August Mietz (1898–unbekannt), deutscher Politiker (NSDAP)
 Dieter Mietz (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Felicitas Mietz (* 1990), deutsche Singer-Songwriterin als Fee (Sängerin)
 Georg-Wilhelm Mietz (1932–2005), deutscher Politiker der CDU

Siehe auch:
 Miez